Miejscowości w Polsce:
 Uniszki Gumowskie
 Uniszki Zawadzkie
 Uniszki-Cegielnia